Zombori László
 Zombori László (1937–2017) hangmérnök, villamosmérnök
 Zombori László (1937–) festőművész
 Zombori László (?) Simonyi Károly-díjas fizikus 
 Zombori László (?) színész, szinkronszínész

Zombory László
 Zombory László (1842–1902) ügyvéd, városi főügyész, tisztifőügyész, kamarai elnök